Francesco Foti – attore italiano
 Francesco Foti – giudice italiano